Куранах-Сала () — топоним в Якутии
 Куранах-Сала — село (ранее посёлок) в Оймяконском улусе
 Куранах-Сала — урочище, на правом берегу р. Алдан, 
 Куранах-Сала — река, правый приток р. Большая Черепаниха, координаты 60°41' 120°03’, 
 Куранах-Сала — река, левый приток р. Бала-Балы, координаты 62°14' 135°09’, 
 Куранах-Сала — река, левый приток р. Нымнага, координаты 61°19' 132°39’, 
 Куранах-Сала — река, левый приток р. Тала-Кюель, координаты 66°22' 132°46’, 
 Куранах-Сала — река, левый приток р. Орулабыт, координаты 67°50' 134°18’, 
 Куранах-Сала — река, левый приток р. Тэрдинэгиилин-Сала, координаты 67°05' 142°17’, 
 Куранах-Сала — река, правый приток р. Печатная, координаты 67°12' 142°47’, 
 Куранах-Сала — река, левый приток р. Кыллах, координаты 67°30' 144°27’, 
 Куранах-Сала — река, правый приток р. Гонюха, координаты 65°32' 150°07’, 
 Куранах-Сала — река, левый приток р. Аччыгый-Сала, координаты 66°03' 132°11’, 
 Куранах-Сала — река, правый приток р. Бердинка, координаты 60°22' 119°47’, 
 Куранах-Сала — река, правый приток р. Тарын-Юрях, координаты 63°07' 144°21’, 
 Куранах-Сала — река, левый приток р. Куранах, координаты 63°15' 114°50’, 
 Куранах-Сала — река, 1-я левый приток р. Сахтах-Юрях, координаты 61°05' 132°39’, 
 Куранах-Сала 2-я — река, правая составляющая р. Хатарчыма, координаты 61°04' 132°49’,

Примечания